Меи́р Шале́в (; род. 29 июля 1948, Нахалаль, Израиль) — известный израильский писатель. Его произведения переведены на 16 языков. Сын Ицхака Шалева.

Биография 
Детство провел в мошаве Нахалаль. Его отец — выдающийся израильский писатель Ицхак Шалев (роман «Дело Габриэля Тироша» выдержал 19 изданий на иврите, в переводе на русский язык вышел в издательстве «Книга-Сэфер»).

В 1966 призван в Армию обороны Израиля. Служил в бригаде Голани. Принимал участие в боях на Голанских высотах во время Шестидневной войны. В одном из боев Войны на Истощение тяжело ранен. После окончания службы в армии изучал психологию в Еврейском университете в Иерусалиме (1969—1973), в эти же годы работал водителем «Маген-Давид Адом», учился на курсах теле- и радиоведущих при Управлении государственного телерадиовещания.

Первой публикацией Шалева были стихи в газете «Маарив» (1969), с 1974 года он начал работать как теле- и радиоведущий, завоевав популярность благодаря юмору, присущему его передачам. В 1987 году Шалев оставил телевидение и радио, всецело посвятив себя литературной работе.

Ведёт колонку в газете «Едиот Ахронот».

Библиография

Романы 
 1988 — Русский роман
 1991 — Эсав
 1994 — Как несколько дней…
 1998 — В доме своём в пустыне…
 2002 — Фонтанелла
 2006 — Голубь и Мальчик
 2009 — Дело было так
 2013 — Вышли из леса две медведицы

Нон-фикшн 
 1985 — Библия сегодня
 1995 — Главным образом о любви
 1998 — Мой Иерусалим
 2008 — Впервые в Библии

Книги для детей 
 1982 — Мальчик Хаим и чудовище из Иерусалима
 1987 — Ямочки на щеках Зохар
 1988 — Папа всех заставляет краснеть
 1990 — Вошь Нехама
 1993 — Как неандерталец случайно придумал кебаб
 1994 — Змей, потоп и два ковчега. Библейские истории для детей
 1995 — Трактор и песочница

Переводы на русский язык

Интересные факты 
 Меир Шалев по личной просьбе покойного произнёс речь на похоронах Давида Шахара.

Примечания

Ссылки 

 
 Статья о творчестве М. Шалева
 Биография и библиография
 Перечень изданных книг М. Шалева
 Интервью с М. Шалевом: 1, 2
 Рецензия на книгу «Русский роман»
 Рецензия на книгу «Как несколько дней…»
 Рецензия на книгу «Голубь и мальчик»
 Линор Горалик беседует с Меиром Шалевом (видео)
 Большое интервью с Меиром Шалевом на booknik.ru
 Меир Шалев — о войне, любви и о том, что можно достать из колодца Иерусалима
 «Я был среди тех, в кого стреляли». Один из главных писателей Израиля о религиозных войнах, марихуане и вшах // Лента. Ру, июнь 2018

Писатели Израиля
Писатели на иврите
Участники Шестидневной войны
Участники Войны на истощение